BEHHGK est l'abréviation de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble, six physiciens ayant prédit :
 l'existence du mécanisme de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble ;
 du champ de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble correspondant, plus connu (au détriment des autres auteurs) sous le nom de champ de Higgs (électrofaible) ;
 et de la particule associée, le boson de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble, également connu plus souvent simplement sous le nom de Boson de Higgs.

Sigle de 6 caractères